Allaire est un nom de famille français.

Sens et origine du nom 
Allaire aurait pour origine potentielles:

 Hilaire, la forme grecque d'Allaire est issu du latin hilaros signifiant joyeux, serein
la Bretagne avec la toponymique bretonne du nom de famille Allaire établit par Francis Gourvil dans son ouvrage Noms de famille bretons d'origine toponymique. Ainsi, le nom serait issue de la commune de Allaire (en Breton, Alaer), chef-lieu de canton, au Morbihan, arrondissement de Vannes, Bretagne. D'autres ouvrages y font référence.  D'autres liens toponymiques bretons s'observent avec les lieux-dits "Ville-Allaire" dans les communes de Langouet (Ille-et-Vilaine) et de Illifaut (Côtes-d'Armor). 
le nom de lieu breton, Aloir, nommé d'après Saint Alor (en latin Alorus, en Breton Sant Alar), évêque de Quimper, Bretagne
Un lien étymologique fort probable menant Hilaire (via Saint Hilaire) et Aloir (via Saint Alor) au nom Allaire serait que ces deux saints étaient considérés comme un saint patron des alevins et des aleniveurs, leur nom se rapprochant du terme breton an alaer (signifiant "alevineur"). Or, le terme Alaer est le nom breton de la commune de Allaire, mentionnée plus haut.

Quelques variantes 

 Alair, Aler, Alere, Allair, Allayre, Allere, Alarius
 , Delair, Deller
 Halair, Haler, Hilaire, Hillaire, Hallaire

Personnalités 

 Abbé Allaire, précepteur du duc d'Orléans (1725-1785) ; son portrait, réalisé par Carmontelle vers 1760, se trouve aujourd'hui au musée Condé ;
 Bernard Allaire (1960-), historien québécois ;
 Élisabeth Allaire (1944-), femme politique française ;
 François Allaire (1969-), entraîneur de hockey québécois ;
 Gaston Allaire (1916-2011), musicien québécois ;
 Gratien Allaire (1945-), historien, professeur et écrivain canadien ;
 Jacques Allaire (1924-2022), résistant et colonel français.
 Jean Allaire (1930-), avocat et politicien québécois ;
 James Peter Allaire (1785-1858), ingénieur américain fondateur de Allaire Iron Works ;
 Jean-Baptiste-Arthur Allaire (1866-1943), prêtre et un historien canadien français (québécois) ;
 Jean-Marc Allaire (1977-2011), navigateur français mort en mer à l'âge de 34 ans ;
 Joseph J. Allaire (1969-), entrepreneur américain cofondateur de Allaire Corporation ;
 Pierre-Désiré Allaire (père de Philippe Allaire), jockey et entraîneur hippique français ayant remporté le prix d'Amérique 1978 ;
 Philippe Allaire (1959-) (fils de Pierre-Désiré Allaire), jockey, entraîneur et propriétaire hippique français ;
 Serge Allaire (1948-), historien de l'art québécois ;
 Yvan Allaire (19?-), entrepreneur québécois, professeur, cofondateur de Groupe Secor ;
 Yves Allaire (19?-), acteur québécois qui a débuté au début des années 1970.

Autres usages du nom 
 Allaire, commune du Morbihan
 Allaire, ville des États-Unis
 Allaire, chef-lieu de cantonnement gendarmerie nationale
 Allaire Airport, ancien nom de l'aéroport de Belmar dans le New-Jersey aux États-Unis
 Allaire Corporation, compagnie américaine fabriquant des logiciels
 Allaire Iron Works, entreprise américaine basée à New York et ayant existé de 1816 à 1869. Ce fut l'une des premières compagnies au monde à fabriquer des machines à vapeur pour navires. Elle employa quelque temps François Bourdon.
 L'enterrement de Joséphine Allaire, nouvelle de Jean de La Varende publiée en 1934
 parc d'État d'Allaire, parc d'État du New Jersey
 Allaire Village, écomusée situé dans le parc d'État d'Allaire au New Jersey
 Rapport Allaire, rapport politique publié en 1991 par le Parti libéral du Québec proposant une nouvelle position constitutionnelle pour le Québec
 Transport Allaire, compagnie forestière en Abitibi au Canada

Voir aussi 

 Armorial des familles de Bretagne

Notes et références

Liens externes 
"Les Familles Allaire et Dallaire" par Violette Allaire (1962)

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme